FTC est un sigle qui peut signifier :

 Federal Trade Commission, une agence indépendante du gouvernement des États-Unis agissant dans le domaine du droit de la consommation ;
 FTC, le symbole de la molécule emtricitabine ;
 Ferencváros TC, un club omnisports hongrois basé à Budapest ;
 From the cave, en jargon musical ;
 Free Tibet Campaign, une association en Angleterre promouvant le droit du peuple tibétain à l'autodétermination.